Le Prix du public ou Audience Award est une récompense décernée par différents organismes :

Récompenses de cinéma 
 Festivals
 Prix du public (Audience Award), décerné au cours du Festival international du film de Dublin
 Prix du public, décerné au cours du Festival international du film de Locarno
 Prix du public (Audience Award), décerné au cours du Festival international du film de Palm Springs
 Prix du public (Premio del Público), décerné au cours du Festival international du film de Saint-Sébastien
 Prix du public (Audience Award), décerné au cours du Festival du film de Sundance
 Prix du public, décerné au cours du Festival du film américain de Deauville

 Cérémonies
 Prix du public, décerné au cours des Prix du cinéma européen
 Prix du public mondial, décerné au cours des Prix Lumières
 Prix du public des Magritte du cinéma, ayant existé en 2011 et 2012 seulement
 Prix du public, décerné au Gala Québec Cinéma depuis 2017

 Voir aussi
 Audience Award (BAFTA) remis au cours des British Academy Film Awards

Autres récompenses 
 Prix du public Cultura, décerné au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
 Prix du public du Jeu de Saint-Herblain, décerné par la ville de Saint-Herblain
 Prix du grand public du Salon du livre de Montréal - La Presse

Édition 
 Le grand prix du public, collection de livres des Éditions Rouff, créée en 1921.

Voir aussi 
 People's Choice Awards